Ourthe kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Ourthe Orientale, vattendrag, Vallonien, Province du Luxembourg, 
 Ourthe Occidentale, vattendrag, Vallonien, Province du Luxembourg, 

Robotskapade Belgienförgreningar